Outside (engelsk for "udenfor") kan henvise til:

Bøger og magasiner 
 Outside, a bog af Marguerite Duras
 Outside (magasin), et magasin om udendørsliv

Film, teater og TV 
 Outside (film fra 2002), en amerikansk film fra 2002 film produceret af Chris Bender
 Outside (film fra 2004), en amerikansk kortfilm fra 2004 skrevet og instrueret af Jenn Kao med Courtney Ford i hovedrollen
 Outside (film fra 2005), en dansk kortfilm
 The Outside, en film fra 2009 om surfing med Michael Graziadei
 The Outside, et teaterstykke

Musik 
 Outside (jazz), en stil indenfor jazz
 Outside (gruppe), en electronic duo med Andreas Allen and Matt Cooper
 Outside Music, et canadisk pladeselskab
 Outside Studios, et lydstudie i England

Album 
 Outside (David Bowie album), 1995
 Outside (Amar album), 2000
 Outside (O'Death album), 2011
 Outside (Shelly Manne album), 1970
 Outside (Tapes n' Tapes album), 2011
 Outsides (Arsenal album), 2005
 Outsides (John Frusciante album)

Sange 
 "Outside" (David Bowie sang), 1995
 "Outside" (George Michael sang), 1998
 "Outside" (Foo Fighters sang)